Anabel ist der Name folgender Orte:

 Anabel (Missouri), Vereinigte Staaten
 Anabel (Louisiana), Vereinigte Staaten
 Anabel (Philippinen), Philippinen

ANABEL ist das Akronym für:

 Automatische Nachführ- und Bestelllogistik der Buchgenossenschaft eBuch

Siehe auch:
 Anabela (Anabela Braz Pires; * 1976), portugiesische Sängerin und Musicaldarstellerin
 Annabelle